Niemcy:
 Menningen – dzielnica Meßkirch
 Menningen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Alexander Menningen – niemiecki pedagog
 Jürgen Menningen – niemiecki autor